

Localidades

Train (Baviera)

Música
Train (banda), banda estadunidense de roots rock;
Train (álbum), primeiro álbum de estúdio da banda Train.

Filme
Le Train, um filme franco-italiano de 1973.

Desambiguação